Rodoaldo de Friuli (¿? - 694) fue duque de la marca de Friuli tras la muerte de Landari a finales del siglo VII. La fecha precisa del comienzo de su reinado no es conocida.

En 694, Rodoaldo fue atacado por Ansfrido y huyó a Istria, desde donde tomó un barco en Rávena a la corte de Cuniberto en Pavía. Ansfrido, no contento con el gobierno de Friuli, reivindicó el título de rey de los lombardos. Cuniberto le vence, y confía entonces el ducado de Friuli a Adón, hermano de Rodoaldo.

Fuentes 
 Paul el Deacon. Historia Langobardorum. Traducido por William Dudley Foulke. Universidad de Pensilvania: 1907.
 Hodgkin, Thomas. Italia y su Invaders. Clarendon Prensa: 1895.

Duques lombardos de Friuli del siglo VII